Каирбеков — фамилия; имеет женскую форму Каирбекова.
 Каирбеков, Бахыт Гафуович (род. 1953) — казахстанский кинорежиссёр, сценарист, поэт. Сын Гафу Каирбекова.
 Каирбеков, Гафу (1928—1994) — советский казахский поэт, народный писатель Казахстана, руководитель секции поэзии в Союзе писателей КазССР. Отец Бахыта Каирбекова.
 Каирбеков, Тимур Маратович (род. 1969) — представитель командования КНБ Республики Казахстан, полковник.
 Каирбекова, Салидат Зекеновна (1961—2016) — государственный деятель Казахстана, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук.